|-
| (7401) Тойнби (Toynbee) ||  || 21 августа 1987 || Ла-Силья || Эрик Эльст
|-
| (7402) 1987 YH || 1987 YH || 25 декабря 1987 || Тиёда || Т. Кодзима
|-
| (7403) Хоустник (Choustnik) ||  || 14 января 1988 || Клеть || А. Мркос
|-
|  ||  || 13 января 1988 || Ла-Силья || Анри Дебеонь
|-
| (7405) 1988 FF || 1988 FF || 16 марта 1988 || Кусиро || С. Уэда, Х. Канэда
|-
| (7406) 1988 TD || 1988 TD || 3 октября 1988 || Кусиро || С. Уэда, Х. Канэда
|-
| (7407) 1988 TL || 1988 TL || 3 октября 1988 || Кусиро || С. Уэда, Х. Канэда
|-
| (7408) Yoshihide || 1989 SB || 23 сентября 1989 || Кани || Ё. Мидзуно, Т. Фурута
|-
| (7409) 1990 BS || 1990 BS || 21 января 1990 || Йории || Х. Мори, М. Араи
|-
| (7410) Kawazoe || 1990 QG || 20 августа 1990 || Гэйсэй || Ц. Сэки
|-
|  ||  || 22 августа 1990 || Паломар || Генри Хольт
|-
| (7412) Линней (Linnaeus) ||  || 22 сентября 1990 || Ла-Силья || Эрик Эльст
|-
| (7413) Галибина (Galibina) ||  || 24 сентября 1990 || Крым || Журавлёва Л. В., G. R. Kastel'
|-
| (7414) Bosch ||  || 13 октября 1990 || Таутенбург || Шмадель Л. Д., Ф. Бёрнген
|-
| (7415) Susumuimoto ||  || 14 ноября 1990 || Гэйсэй || Ц. Сэки
|-
| (7416) Линнанкоски (Linnankoski) ||  || 16 ноября 1990 || Ла-Силья || Эрик Эльст
|-
| (7417) 1990 YE || 1990 YE || 19 декабря 1990 || Йории || Х. Мори, М. Араи
|-
| (7418) Akasegawa ||  || 11 марта 1991 || Китами || Т. Фудзии, К. Ватанабэ
|-
|  ||  || 5 августа 1991 || Паломар || Генри Хольт
|-
| (7420) Бюффон (Buffon) ||  || 4 сентября 1991 || Ла-Силья || Эрик Эльст
|-
| (7421) Kusaka || 1992 HL || 30 апреля 1992 || Yatsugatake || Ё. Кусида, О. Мурамацу
|-
| (7422) 1992 LP || 1992 LP || 3 июня 1992 || Паломар || G. J. Leonard
|-
|  ||  || 2 августа 1992 || Паломар || Генри Хольт
|-
|  ||  || 6 августа 1992 || Паломар || Генри Хольт
|-
| (7425) Лессинг (Lessing) ||  || 2 сентября 1992 || Ла-Силья || Эрик Эльст
|-
|  ||  || 27 октября 1992 || Дайник || А. Сугиэ
|-
| (7427) 1992 VD || 1992 VD || 2 ноября 1992 || Уэнохара || Н. Кавасато
|-
| (7428) Abekuniomi || 1992 YM || 24 декабря 1992 || Симидзу || Т. Урата
|-
| (7429) Hoshikawa ||  || 24 декабря 1992 || Окутама || Ц. Хиоки, С. Хаякава
|-
| (7430) Kogure ||  || 23 января 1993 || Китами || К. Эндатэ, К. Ватанабэ
|-
|  ||  || 19 марта 1993 || Ла-Силья || UESAC
|-
|  ||  || 23 апреля 1993 || Озеро Текапо || Алан Гилмор,  Памела Килмартин
|-
| (7433) Пеллегрини (Pellegrini) || 1993 KD || 21 мая 1993 || Фарра-д’Изонцо || - 
|-
| (7434) Осака (Osaka) ||  || 14 января 1994 || Оидзуми || Т. Кобаяси
|-
| (7435) Сагамихара (Sagamihara) ||  || 8 февраля 1994 || Китами || К. Эндатэ, К. Ватанабэ
|-
| (7436) Kuroiwa ||  || 8 февраля 1994 || Китами || К. Эндатэ, К. Ватанабэ
|-
| (7437) Торричелли (Torricelli) ||  || 12 марта 1994 || Азиаго || В. Горетти, А. Боаттини
|-
| (7438) Misakatouge ||  || 12 мая 1994 || Кумакоген || А. Накамура
|-
| (7439) Tetsufuse ||  || 6 декабря 1994 || Оидзуми || Т. Кобаяси
|-
| (7440) Завист (Zavist) || 1995 EA || 1 марта 1995 || Клеть || М. Тихи
|-
| (7441) Ласка (Laska) || 1995 OZ || 30 июля 1995 || Клеть || Я. Тиха, М. Тихи
|-
| (7442) Inouehideo ||  || 20 сентября 1995 || Китами || К. Эндатэ, К. Ватанабэ
|-
| (7443) Цумура (Tsumura) ||  || 26 января 1996 || Оидзуми || Т. Кобаяси
|-
|  ||  || 9 октября 1996 || Кусиро || С. Уэда, Х. Канэда
|-
| (7445) Траян (Trajanus) || 4116 P-L || 24 сентября 1960 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (7446) Адриан (Hadrianus) || 2249 T-2 || 29 сентября 1973 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (7447) Маркаврелий (Marcusaurelius) || 1142 T-3 || 17 октября 1977 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (7448) Pollath || 1948 AA || 14 января 1948 || Маунт-Вилсон || Вальтер Бааде
|-
| (7449) Dollen || 1949 QL || 21 августа 1949 || Хайдельберг || Карл Райнмут
|-
| (7450) Шиллинг (Shilling) || 1968 OZ || 24 июля 1968 || Cerro El Roble || G. A. Plyugin, Yu. A. Belyaev
|-
| (7451) Вербитская (Verbitskaya) ||  || 8 августа 1978 || Крым || Черных Н. С.
|-
| (7452) Izabelyuria ||  || 31 августа 1978 || Крым || Черных Н. С.
|-
| (7453) Словцов (Slovtsov) ||  || 5 сентября 1978 || Крым || Черных Н. С.
|-
| (7454) Kevinrighter ||  || 2 марта 1981 || Сайдинг-Спринг || Шелте Бас
|-
| (7455) Podosek ||  || 2 марта 1981 || Сайдинг-Спринг || Шелте Бас
|-
| (7456) Doressoundiram || 1982 OD || 17 июля 1982 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
| (7457) Веселов (Veselov) ||  || 16 сентября 1982 || Крым || Черных Л. И.
|-
|  ||  || 28 февраля 1984 || Ла-Силья || Анри Дебеонь
|-
| (7459) Gilbertofranco ||  || 28 апреля 1984 || Ла-Силья || В. Феррери, В. Дзаппала
|-
| (7460) Julienicoles || 1984 JN || 9 мая 1984 || Паломар || Джеймс Гибсон
|-
| (7461) Kachmokiam || 1984 TD || 3 октября 1984 || Ок-Ридж || -
|-
| (7462) Гренобль (Grenoble) ||  || 20 ноября 1984 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
| (7463) Oukawamine || 1985 SB || 20 сентября 1985 || Гэйсэй || Ц. Сэки
|-
| (7464) Випера (Vipera) ||  || 15 ноября 1987 || Клеть || А. Мркос
|-
| (7465) Munkanber ||  || 31 октября 1989 || Stakenbridge || Брайан Мэннинг
|-
|  ||  || 2 ноября 1989 || Окутама || Ц. Хиоки, Н. Кавасато
|-
|  ||  || 25 ноября 1989 || Кусиро || С. Уэда, Х. Канэда
|-
| (7468) Анфимов (Anfimov) ||  || 17 октября 1990 || Крым || Черных Л. И.
|-
| (7469) Крикалёв (Krikalev) ||  || 15 ноября 1990 || Крым || Черных Л. И.
|-
| (7470) Jabberwock || 1991 JA || 2 мая 1991 || Симидзу || Т. Урата
|-
| (7471) 1991 YD || 1991 YD || 28 декабря 1991 || Уэнохара || Н. Кавасато
|-
| (7472) Кумакири (Kumakiri) || 1992 CU || 13 февраля 1992 || Сусоно || М. Акияма, Т. Фурута
|-
|  ||  || 1 марта 1992 || Ла-Силья || UESAC
|-
| (7474) 1992 TC || 1992 TC || 1 октября 1992 || Сайдинг-Спринг || Роберт Макнот
|-
| (7475) Kaizuka ||  || 28 октября 1992 || Китами || К. Эндатэ, К. Ватанабэ
|-
| (7476) Ogilsbie || 1993 GE || 14 апреля 1993 || Каталина || Тимоти Спар
|-
| (7477) 1993 LC || 1993 LC || 13 июня 1993 || Паломар || Генри Хольт
|-
| (7478) Хассе (Hasse) ||  || 20 июля 1993 || Ла-Силья || Эрик Эльст
|-
|  ||  || 4 марта 1994 || Кусиро || С. Уэда, Х. Канэда
|-
| (7480) Норван (Norwan) || 1994 PC || 1 августа 1994 || Паломар || Кэролин Шумейкер,  Юджин Шумейкер
|-
| (7481) Сан Марселло ||  || 11 августа 1994 || Сан Марселло || А. Боаттини, М. Томбелли
|-
|  ||  || 9 августа 1994 || Сайдинг-Спринг || Роберт Макнот
|-
| (7483) Сэкитакакадзу (Sekitakakazu) ||  || 1 ноября 1994 || Китами || К. Эндатэ, К. Ватанабэ
|-
| (7484) Dogo Onsen ||  || 30 ноября 1994 || Кумакоген || А. Накамура
|-
| (7485) Чанчунь (Changchun) || 1994 XO || 4 декабря 1994 || Сендай || М. Коисикава
|-
| (7486) Hamabe ||  || 6 декабря 1994 || Оидзуми || Т. Кобаяси
|-
| (7487) Toshitanaka || 1994 YM || 28 декабря 1994 || Оидзуми || Т. Кобаяси
|-
| (7488) Robertpaul ||  || 27 мая 1995 || Каталина || Карл Хердженротер
|-
| (7489) Oribe || 1995 MX || 26 июня 1995 || Каталина || Карл Хердженротер
|-
| (7490) Бабицка (Babicka) ||  || 31 июля 1995 || Ондржеёв || П. Правец
|-
| (7491) Linzerag ||  || 23 сентября 1995 || Сан-Витторе || -
|-
| (7492) Каценка (Kacenka) || 1995 UX || 21 октября 1995 || Ондржеёв || П. Правец
|-
| (7493) Гирзо (Hirzo) ||  || 24 октября 1995 || Клеть || Я. Тиха
|-
| (7494) Xiwanggongcheng ||  || 28 октября 1995 || Синлун || BAO SCAP
|-
| (7495) Фейнман (Feynman) ||  || 22 ноября 1995 || Клеть || М. Тихи, З. Моравец
|-
| (7496) Мирославголуб (Miroslavholub) ||  || 27 ноября 1995 || Клеть || М. Тихи
|-
| (7497) Guangcaishiye ||  || 17 декабря 1995 || Синлун || BAO SCAP
|-
| (7498) Бланик (Blanik) || 1996 BF || 16 января 1996 || Клеть || З. Моравец
|-
| (7499) L'Aquila ||  || 24 июля 1996 || Кампо Император || А. Боаттини, А. Ди Паола
|-
| (7500) Сасси (Sassi) || 1996 TN || 3 октября 1996 || Фарра-д’Изонцо || -
|}